Gheorghe Gheorghiu-Dej - presidente da Romênia.
Ermil Gheorghiu - militar romeno.
Angela Gheorghiu - cantora romena.

Desambiguação